Alexandra de Danemark (1844-1925), reine du Royaume-Uni ;
Alexandra Duff (1891-1959), duchesse de Fife, petite-fille du roi Édouard VII du Royaume-Uni et épouse du prince Arthur de Connaught ;
Alexandra de Kent (1936).
Homonymie dynastique